Ка́рчи () — провинция Эквадора с населением 164 524 жителей (2010) и площадью 3 605 км². 

Административный центр — город Тулькан.

Название происходит от реки Карчи (Гуайтара).

Административное деление 

В административном отношении подразделяется на 6 кантонов:

См. также 
 Тульканское кладбище

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции

Провинции Эквадора